Chickasaw Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Chickasaw Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Chickasaw Creek (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Chickasaw Creek (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Chickasaw Creek (Ohio), Fluss im Bundesstaat Ohio
 Chickasaw Creek (Oklahoma), Fluss im Bundesstaat Oklahoma
 Chickasaw Creek (South Carolina), Fluss im Bundesstaat South Carolina